Molekulska formula -{C5H6O5}- se može odnositi na:
 Alfa-ketoglutarna kiselina
 Acetondikarboksilna kiselina (beta-Ketoglutarna kiselina)